Robert Greene (escritor inglês) (1558–1592)
 Robert Greene (escritor estadunidense) (1959–)

Desambiguações de antropônimos